Marcus Gilbert (n. 1958) – attore e produttore cinematografico britannico
 Marcus Gilbert (n. 1993) – cestista statunitense
 Marcus Gilbert (n. 1988) – giocatore di football americano statunitense